Анте Бабаја (Имотски, 6. октобар 1927 — Загреб, 14. јануар 2010) био је југословенски и хрватски редитељ, сценариста, сниматељ и професор Одсјека за филмску режију на Академији за казалишну и филмску умјетност у Загребу.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1955. || Један дан у Ријеци (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1955. || Огледало (кратки филм)|| /
|-
| 1957. || Брод (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Неспоразум (Кратки филм) || /
|-
| 1958. || Поздрави с Јадрана (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Опасности при раду у лукама (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Лакат као такав (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Уради сам (кратки документарни филм|| /
|-
| 1960. || Ријечка лука (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || /
|-
| 1962. || Жири (кратки филм) || /
|-
| 1963. || Љубав (кратки филм) || /
|-
| 1964. || Путокази стоје на мјесту (кратки документарни филм) || /
|-
| 1965. || Чујеш ли ме (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1966. || Правда (кратки филм) || /
|-
| 1966. || Кабина (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1967. || Бреза || /
|-
| 1968. || Тијело (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан || /
|-
| 1974. || Басна (кратки филм) || /
|-
| 1975. || Чекаоница (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1978. || Чујеш ли ме сад || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Изгубљени завичај || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1992. || Каменита врата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2007. || Добро јутро (документарни филм)|| /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1955. || Један дан у Ријеци (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1957. || Брод (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Мој дом (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1958. || Поздрави с Јадрана (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1959. || Опасности при раду у лукама (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Уради сам (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Ријечка лука (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1960. || Инструмент чаробњак (кратки филм)|| /
|-
| 1962. || Жири (кратки филм) || /
|-
| 1964. || Путокази стоје на мјесту (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1965. || Чујеш ли ме (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1966. || Правда (кратки филм) || /
|-
| 1966. || Кабина (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1967. || Бреза || /
|-
| 1968. || Тијело (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан || /
|-
| 1974. || Басна (кратки филм) || /
|-
| 1975. || Чекаоница (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1978. || Чујеш ли ме сад (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Изгубљени завичај || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1992. || Каменита врата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2007. || Добро јутро (документарни филм)|| /
|}

Асистент режије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Плави 9 || /
|-
| 1951. || Не спавају сви ноћу (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1954. || Концерт || /
|}

Сниматељ 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2007. || Добро јутро (документарни филм)|| /
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2007. || Добро јутро (документарни филм) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2010.
Хрватски редитељи
Југословенски редитељи
Хрватски сценаристи
Југословенски сценаристи
Имоћани